Ван Лина (, ; р. 5 февраля 1978, Ичунь, провинция Хэйлунцзян, Китай) — китайская волейболистка, нападающая-доигровщица. Чемпионка летних Олимпийских игр 2004 года.

Биография 
Волейболом Ван Лина начала заниматься в 1990 в юниорской команде провинции Ляонин, но в том же году была переведена в армейский клуб «Байи», а в 1995 дебютировала в основном составе армейской клубной команды.

В 18-летнем возрасте Ван Лина дебютировала в сборной Китая, приняв в её составе участие в олимпийских играх в Атланте и став серебряным призёром Олимпиады. Несмотря на небольшой по современным волейбольным меркам рост, молодая спортсменка прочно утвердилась в национальной команде, умело используя в игре свои лучшие качества — высокий прыжок, сильный удар, качественный приём. В 1997 Ван Лина впервые стала чемпионкой Азии, в 1998 — победителем Азиатских игр и серебряным призёром чемпионата мира, в 1999 — двукратной чемпионкой Азии и бронзовым призёром Гран-при. После неудачи на Олимпиаде-2000, где китайская сборная выбыла из борьбы за награды уже на четвертьфинальной стадии, Ван Лина покинула национальную команду.

В 2003 Ван Лина была признана лучшим игроком чемпионата Китая и вновь была приглашена в сборную страны. В том году она стала победителем Гран-при, чемпионкой Азии (уже в 3-й раз) и обладателем Кубка мира. В 2004 сборная Китая выиграла олимпийский волейбольный турнир в Афинах и одним из ключевых игроков команды была Ван Лина, неизменно выходившая в стартовом составе и ставшая в своей сборной третьей по результативности (после Ян Хао и Чжан Пин). После олимпийского триумфа волейболистка окончательно завершила карьеру в сборной. На клубном уровне Ван Лина выступала ещё на протяжении 8 лет, после чего в 2012 году покинула спорт.

Клубная карьера 
 1995—2008 —  «Байи» (Шэньчжэнь);
 2009—2010 —  «Гуанчжоу Цзяньлун» (Гуанчжоу);
 2011—2012 —  «Гуандун Эвергрэнд» (Гуанчжоу).

Достижения

С клубами 
 двукратная чемпионка Китая — 2002, 2012;
 5-кратный серебряный (2001, 2003—2005, 2008) и бронзовый (2000) призёр чемпионатов Китая.
 серебряный призёр клубного чемпионата Азии 2004.

Со сборной Китая 
 Олимпийская чемпионка 2004;
 серебряный призёр Олимпийских игр 1996.
 серебряный призёр чемпионата мира 1998.
 победитель розыгрыша Кубка мира 2003.
 победитель Гран-при 2003;
 бронзовый призёр Гран-при 1999.
 чемпионка Азиатских игр 1998.
 3-кратная чемпионка Азии — 1997, 1999, 2003.

Индивидуальные 
 2003: MVP чемпионата Китая.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИВБ
 sports.sina.com.cn
 

Волейболисты Китая
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по волейболу